Parapenaeopsis är ett släkte av kräftdjur. Parapenaeopsis ingår i familjen Penaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Parapenaeopsis